Firea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gabriela Firea (n. 1972), politiciană și fostă jurnalistă română
 Vasile Firea (1908-1991), atlet român 
 Victor Firea (1923-2007), atlet român 

Nume de familie românești